Све́тлая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах постсоветских стран, в том числе:

Россия 
 Светлая улица — улица в Абакане.
 Светлая улица — улица в Арзамасе.
 Светлая улица — улица в Архангельске.
 Светлая улица — улица в Барнауле.
 Светлая улица — улица в Бердске.
 Светлая улица — улица в Жукове.
 Светлая улица — улица в Заречном.
 Светлая улица — улица в Иванове.
 Светлая улица — улица в Казани.
 Светлая улица — улица в Кемерове.
 Светлая улица — улица в Кинели.
 Светлая улица — улица в Кызыле.
 Светлая улица — улица в Мариинске.
 Светлая улица — улица в Новокузнецке.
 Светлая улица — улица в Новосибирске.
 Светлая улица — улица в Пензе.
 Светлая улица — улица в Рыбинске.
 Светлая улица — улица в Саяногорске.
 Светлая улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Светлая улица — улица в Родионове (Каменка);
 Светлая улица — улица в Светлом.
 Светлая улица — улица в Ханты-Мансийске.
 Светлая улица — улица в Ярославле (Дядьково).

Крым 
 Светлая улица — улица в Севастополе.

Белоруссия 
 Светлая улица — улица в Барановичах.
 Светлая улица — улица в Берёзе.
 Светлая улица — улица в Бресте.
 Светлая улица — улица в Витебске.
 Светлая улица — улица в Гомеле.
 Светлая улица — улица в Гродно.
 Светлая улица — улица в Ждановичах.
 Светлая улица — улица в Минске.
 Светлая улица — улица в Мозыре.
 Светлая улица — улица в Пинске.
 Светлая улица — улица в Светлогорске.

Украина 
 Светлая улица — улица в Харькове